Karelin (russ. Карелин) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Alexandrowitsch Karelin (* 1967), russischer Ringer
 Dmitri Borisowitsch Karelin (1913–1953), sowjetischer Meteorologe und Ozeanograph
 Lasar Wiktorowitsch Karelin (1920–2005),  sowjetisch-russischer Schriftsteller und Dramaturg
 Pawel Wladimirowitsch Karelin (1990–2011), russischer Skispringer
 Wladimir Alexandrowitsch Karelin (1891–1938), russischer Sozialrevolutionär, einer der Begründer und Mitglied des Zentralkomitees der Partei der Linken Sozialrevolutionäre

Sonstiges:
 Karelin Bay, Bucht des West-Schelfeises vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Karelin-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis